Un éditeur de musique est, dans le secteur du livre, une personne dont le métier est de publier et de diffuser des ouvrages musicaux imprimés : partitions, matériel d'orchestre (vente ou location), ouvrages pédagogiques, de théorie musicale, etc. C'est lui qui signe avec l'auteur le « contrat d'édition ». Qu'il soit indépendant ou membre d'une société d'édition musicale, il est chargé :
 avant la parution, de contrôler les copyrights, citations, plagiats… 
 puis de faire respecter l'exactitude et la précision de la publication de l'œuvre,
 et après, d'assurer sa diffusion en faisant respecter la propriété intellectuelle (droit d'auteur, droits voisins… ) et industrielle (exploitation des droits, duplication, exécution publique ou enregistrée…), quel que soit le média et ce, en propre ou pour le compte des détenteurs de ces droits.

Historique

Principaux éditeurs de musique

Éditeurs anciens

En France, seconde moitié du  – début

En France, seconde moitié du  – début  
 Éditions Brandus
 Éditions E. Baudoux
 Éditions E. Demets
 Éditions Rouart, Lerolle et Cie
 Éditions Maurice Senart
 Editions Bornemann

Bibliographie

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Édition musicale
 Édition urtext
 Georges Kan

Liens externes 

 Jean Castelain, « Les usages dans l'édition musicale », Revue Lamy droit de l'immatériel, ,  (lire en ligne)